Glimmen steht für:
 eine unvollständige Verbrennung und deren flammenlose Leuchterscheinung, siehe Schwelen
 das Licht einer Glimmentladung im Allgemeinen
 das Licht einer Glimmlampe im Speziellen
 Glimmen (Haren), einen Ort in der Gemeinde Haren (Groningen) in den Niederlanden
 Glimmen (Holchenbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Holchenbachs bis unterhalb von Urloffen, Gemeinde Appenweier, Ortenaukreis, Baden-Württemberg 

Siehe auch: